Моско́вская у́лица — центральная улица города Новочеркасска. Является одной из самых первых улиц города, с момента его закладки. Бывший проспект Ленина (с 1970 до 1993 года).

История 

Улица начала застраиваться с момента основания города. На улице сохранились некоторые здания времен XIX века. Основной стиль старинных зданий — классицизм. Во многих зданиях элементы классицизма пересекаются с другими стилями, т. н. эклектика, господствовавшая в архитектуре второй половины XIX века. Например, бывший дом купца Кирюнина, построенный в конце XIX века (ныне ЗАГС), отличается обилием архитектурных и скульптурных деталей. На улице имеется ряд примечательных зданий, выделяется бывшее реальное училище, теперь школа № 1 (архитектор Седов А. Г., 1909 год).

На противоположной стороне Московской расположен бывший особняк генерала Попова, в архитектуре которого элементы классицизма соединены с барочными. Это придает особняку нарядность и солидность. Этому же служит и металлическая ограда сложного рисунка с монументальными литыми столбами, увенчанными вазами. В советское время генеральский особняк стал учебным корпусом Новочеркасского техникума советской торговли, переименованного в 1990-е годы в торгово-экономический техникум. Рядом вход в Детский парк, открытый 1 мая 1970 года на базе Летнего сада Дома Красной армии.

Конец XIX — начало XX века отмечен в архитектуре оригинальным стилем — Модерн. На Московской в этом стиле успели построить несколько зданий разного масштаба. Вот солидное здание Управления внутренних дел, построенное в 1901—1903 годах специально для полиции. Сегодня, как и прежде, оно исправно служит правоохранительным органам и своим видом не омрачает главную улицу города, а украшает её. В 1907 году в соседнем квартале по проекту Волошина В. Я. и Роллера Н. И. построен 2-этажный частный дом (теперь его № 61), который сдали в аренду Донскому политехническому институту. С 1921 по 1978 годы это здание и дворовые флигели занимал уникальный научно-исследовательский гидрохимический институт, основателем и многолетним руководителем которого был профессор Кашинский П. А. (1868—1956).

В советские годы было построено несколько крупных зданий в стиле советского классицизма. Так, например, на пересечении улиц Московской и Просвещения в 1955 году был построен 5-этажный дом с гастрономом. В 1957 году было сдано в эксплуатацию 4-этажное здание на пересечении улиц Московской и Кривопустенко. Здание с башенкой, лоджиями и шпилем. Благодаря своему расположению, из окна виднеется памятник Платову и Атаманский дворец. Архитекторами данного здания были Квартирников П. И. и Гладких Н. Я.

В 1982 году на улице был построен «Дом быта», в котором граждане могли приобрести бытовые товары.

Заканчивается Московская классически ясно решенным угловым 2-этажным зданием с полуподвалом бывшей Новочеркасской станицы (архитектор Болдырев С. И., 1903 год). Многие годы здесь размещался строительный трест № 6. Теперь оно отдано в аренду Атаманскому правлению и ряду других организаций.

Смежные улицы 
 Платовский проспект
 Улица Генерала Лебедя
 Комитетская улица
 Красноармейская улица
 Улица Дубовского
 Улица Просвещения
 Улица Кривопустенко
 Троицкая улица
 Троицкая площадь
 Баклановский проспект

Достопримечательности 
 Городская библиотека имени А. С. Пушкина;
 здание гидрохимического института;
 здание торгово-экономического техникума;
 «Дом быта»;
 МБОУ СОШ № 1 г. Новочеркасска;
 Городская поликлиника № 1;
 Дворец торжественных обрядов;
 Детский парк;
 памятник Сорокину Г. А.;
 УВД по г. Новочеркасску;
 здание кинотеатра «Победа».
 Дом Черноярова — Московская улица, 37.
 Дом атамана (Новочеркасск) — Московская улица, 49.

См. также 
 Список улиц Новочеркасска
 Проспект Ермака

Примечания 

Улицы Новочеркасска